Churchill Lake heißen folgende Seen:
 Churchill Lake (Ontario), Kanada
 Churchill Lake (Saskatchewan), Kanada

USA:
 Churchill Lake (Aroostook County, Maine)
 Churchill Lake (Allagash River), Piscataquis County, Maine
 Churchill Lake (Montcalm County, Michigan)
 Churchill Lake (Oscoda County, Michigan)
 Churchill Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Churchill Lake (Pine County, Minnesota)
 Churchill Lake (Pennsylvania)